Ключи — деревня в Белоярском городском округе Свердловской области. Управляется Камышевским сельским советом.

География 
Населённый пункт располагается в нижнем течении реки Ключик (левый приток реки Исеть) в 26 километрах на юг от посёлка Белоярский.

Часовой пояс

Население

Инфраструктура 
Деревня разделена на три улицы (Родниковая, Советская, Уральская).

Примечания

Литература

Ссылки 
 О Белоярском городском округе 

Населённые пункты Белоярского городского округа